Jméno Kojetín mají obce
 1. Kojetín – město v okrese Přerov
 Kojetín (hrad) – hrad (či přesněji opevnění) u Kojetína
 Kojetín (nádraží) – železniční nádraží v Kojetíně
 2. Kojetín (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod

a části obcí
 3. Kojetín (Nový Jičín) – část okresního města Nový Jičín
 4. Kojetín (Petrovice) – část obce Petrovice v okrese Příbram
 5. Kojetín (Radonice) – část obce Radonice v okrese Chomutov

a vyskytuje se i jako místní název v obci Milín

Jméno Kojetín nese i přírodní památka Rybník Kojetín v okrese Jičín.

Podobné názvy 
 Kojatín
 Koječín
 Kojetice

Externí odkazy